Ion Andoni Goikoetxea (n. 21 octombrie 1965) este un fost fotbalist spaniol.

Statistici

Legături externe

RSSSF

Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Basci
Oameni în viață